Dragunski ist der Familienname folgender Personen:

  Dawid Abramowitsch Dragunski (1910–1992), sowjetischer Generaloberst der Panzertruppen
 Mark Dragunski (* 1970), deutscher Handballtrainer und -manager sowie ehemaliger Handballspieler
 Wiktor Jusefowitsch Dragunski (1913–1972), russisch-sowjetischer Schriftsteller und Drehbuchautor